Máximo González och Horacio Zeballos var regerande mästare, men valde att inte tävla tillsammans detta år. González spelade med Fabrice Martin och de förlorade i den första omgången mot Pablo Andújar och Pedro Martínez. 

Zeballos spelade med Marcel Granollers och lyckades försvara titeln efter att ha besegrat Guillermo Durán och Juan Ignacio Londero med 6–4, 5–7, [18–16] i finalen.

Seedning

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Mästare) 
  Máximo González /  Fabrice Martin (Första omgången)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (Semifinal) 
  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (Semifinal)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

2020 – Dubbel
Argentina Open 2020 – Dubbel